Witney Town FC (celým názvem: Witney Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Witney v nemetropolitním hrabství Oxfordshire. Založen byl v roce 1885, zanikl v roce 2013. Nejznámějším hráčem klubu byl severoirský fotbalista Brendan Rodgers, který zde působil v letech 1994–1995.

Své domácí zápasy odehrával na The Polythene UK Stadium.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1885 – Witney Town FC (Witney Town Football Club)
 2001 – zánik
 2001 – obnovena činnost pod názvem Witney United FC (Witney United Football Club)
 2011 – Witney Town AFC (Witney Town Association Football Club)
 2013 – zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 1. kolo: 1971/72
 FA Trophy
 3. kolo: 1998/99
 FA Amateur Cup
 2. kolo: 1970/71, 1971/72, 1972/73
 FA Vase
 4. kolo: 2008/09, 2009/10

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1953–1956: Hellenic Football League
 1956–1973: Hellenic Football League (Premier Division)
 1973–1978: Southern Football League (Division One North)
 1978–1979: Southern Football League (Premier Division)
 1979–1982: Southern Football League (Midland Division)
 1982–1988: Southern Football League (Premier Division)
 1988–1999: Southern Football League (Southern Division)
 1989–2001: Southern Football League (Eastern Division)

 2002–2004: Hellenic Football League (Division One West)
 2004–2013: Hellenic Football League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1885
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2013
Oxfordshire